Натуральне число 1428
 1428 рік до нашої ери
 1428 рік нашої ери